Die Saison 2004/05 war die neunte reguläre Saison der Ligue Nord-Américaine de Hockey (bis 2003 Ligue de hockey semi-professionnelle de Québec; bis 2004 Ligue de hockey senior majeur du Québec). Die zehn Teams sollten in der regulären Saison je 60 Begegnungen bestreiten, allerdings musste der Spielplan aufgrund des vorzeitigen, finanziell bedingten Ausscheidens, der Fjord du Saguenay umgeändert werden. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Radio X de Québec, die in den Play-offs außerdem zum ersten Mal die Coupe Futura gewannen. Vor der Spielzeit änderte die Liga ihren Namen aufgrund der zunehmenden Professionalisierung in Ligue Nord-Américaine de Hockey.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen: 
 Die Prédateurs de Granby stellten den Spielbetrieb ein. 
 Die Caron & Guay de Pont-Rouge stellten den Spielbetrieb ein. 
 Die Promutuel de Rivière-du-Loup stellten den Spielbetrieb ein. 
 Die Royaux de Sorel stellten den Spielbetrieb ein. 
 Die Mission de Saint-Jean wurden nach Sorel-Tracy umgesiedelt und änderten ihren Namen in Mission de Sorel-Tracy. 
 Die Paramédic du Saguenay änderten ihren Namen in Fjord du Saguenay. 
 Die Vikings de Trois-Rivières änderten ihren Namen in Caron & Guay de Trois-Rivières.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Coupe Futura-Playoffs

Vergebene Trophäen

Weblinks 
 Statistiken bei hockeydb.com (engl.)

2004/05
Eishockeysaison 2004/05